Palmén är ett svenskt efternamn, som har fler bärare i Finland än i Sverige. Offentlig statistik tillgänglig i februari 2019 uppger att 248 personer med namnet var bosatta i Sverige jämfört med  287 personer med namnet  Finland. 

Släktgrenar med namnet Palmén innehar finländsk adlig och friherrlig värdighet.

Personer med efternamnet Palmén
Personer utan angiven nationalitet är från Finland
 Aili Palmén (1917–2012), författare och översättare
 Annie Palmen (1926–2000), nederländsk sångerska
 Arne Palmén (1885–1974), läkare
 Erik Palmén (1898–1985), finländsk-amerikansk meteorolog och oceanograf
 Ernst Gustaf Palmén (1849–1919), historiker
 Ernst Palmén (1916–1991), zoolog, universitetsrektor
 Evert Palmén (1857–1940), industriman
 Fanny Palmén (1842–1905), lärare och filantrop
 Janne Palmén, svensk ljudtekniker och ljudkreatör
 Johan Axel Palmén (1845–1919), zoolog
 Johan Philip Palmén (1811–1896), jurist och ämbetsman
 John Palmén (1884–1952), kemist

Källor

Vidare läsning 

 

Svenska efternamn
Efternamn i Finland